La coalescencia es la posibilidad de que dos o más materiales se unan en un único cuerpo.

El término es comúnmente utilizado para explicar los fenómenos de soldadura, en particular de metales. Durante la denominada soldadura por fusión, mediante acción térmica, se puede conseguir la coalescencia de granos parcialmente fundidos y formar un único sistema de cristales. El metal fundido permanece en contacto con los bordes de las superficies de unión parcialmente fundidas. A partir de los granos originales (volúmenes tridimensionales de la misma estructura cristalina, pero con distintas direcciones cristalográficas) se produce un crecimiento de solidificación epitaxial que permite la coalescencia cristalina de la unión y que las superficies de los materiales se unan.

La coalescencia en geografía física
En un valle tectónico (o mejor, depresión tectónica o graben), los ríos o torrentes que llegan al fondo del valle procedentes de las cordilleras laterales llevan una gran cantidad de sedimentos, por lo que forman extensos conos de deyección o abanicos aluviales que casi siempre se superponen unos con otros al no coincidir exactamente en el tiempo las épocas de crecida: el torrente que tenga la mayor crecida acarreará más sedimentos que pueden llegar a superponerse a los conos de deyección vecinos y cuando las lluvias más intensas coinciden en la cuenca del torrente vecino sucederá lo contrario. Ello se traduce, en las líneas de contacto entre los dos abanicos aluviales, en una serie de depósitos intercalados entre sí que, con el tiempo, da origen a una estratificación cruzada.

Véase también 

 Coalescencia (química)

Fisicoquímica
Geografía física
Geomorfología
 microcoalescencia